Расселл - назва чотирьох округів у США та одного в Канаді.

Канада 

 Расселл (округ, Онтаріо)

США 

 Расселл (округ, Алабама) 
 Расселл (округ, Канзас) 
 Расселл (округ, Кентуккі) 
 Расселл (округ, Вірджинія)